Бельвю ( «красивый вид») — распространённое название, встречающееся во франкоязычных странах и в других странах мира, где подобные наименования возникли во времена, когда французский язык в значительной степени служил международным языком аристократии. В некоторых случаях исходное французское написание претерпело те или иные трансформации под действием местного языка: , .

Географические названия

Коммуны Франции 
 Сен-Пьер-Бельвю — коммуна департамента Крёз
 Ширак-Бельвю — коммуна департамента Коррез
  — коммуна департамента Вар
  — коммуна департамента Верхняя Гаронна
  — коммуна департамента Верхняя Савойя
  — коммуна департамента Верхняя Луара
  — коммуна департамента Сона и Луара
  — коммуна департамента Вар

Замки и дворцы 
 Дворец Бельвю () — дворец в Берлине, резиденция федерального президента Германии.
  — дворец в Гессене, Германия.
 Дворец Бельвю (Франция) — дворец в Мёдоне, Франция.

Местности 
 Беллевю — муниципалитет в Швейцарии.

Прочие 
  — станция метро в Берлине.
 Bellevue — станция валансьенского трамвая в коммуне , Франция
  — высшая точка Французской Гвианы (830 м)

Другое 
  — старейшая публичная больница в США, Нью-Йорк
  — финансовая группа в Швейцарии
 The Bellevue Years — альбом Кристин Лавин
  — музей истории в Брюсселе, Бельгия
  — домашний стадион футбольной команды Грин Бэй Пэкерз, Висконсин, США
 Битва при Бельвю — сражение во время франко-прусской войны.
 Бельвью (Belle Vue) — вишнёвое пиво сорта Lambic
 Белльвью — вымышленный город, локация в компьютерной игре Sacred.

См. также 
 Белвью